Пакистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в четырнадцатый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляла 2 женщины.

Результаты соревнований

Хоккей на траве

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

 Полуфинал за 5-е место

 Матч за 5-е место

Итог: 5-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
2004 год в Пакистане